Les Championnats d'Europe de tennis de table 2018 ont lieu du 18 au  à Alicante en Espagne. Seuls les tableaux individuels sont disputés, en alternance une année sur deux avec les championnats d'Europe par équipes.

Résultats simple messieurs 
L'Allemand Timo Boll s'impose en finale 4-1 contre le Roumain Ovidiu Ionescu, et remporte ainsi son 7 titre européen. les demi-finalistes remportant la médaille de bronze sont Patrick Franziska et Kristian Karlsson.

Résultats simple dames 
La Polonaise Li Qian remporte la finale disputée à la règle d'accélération contre l'Ukrainienne Margaryta Pesotska sur le score de 4-2.

Résultats double messieurs 
Le titre double messieurs est remporté par les autrichiens Daniel Habesohn et Robert Gardos.

Résultats double dames 
Les Allemandes Nina Mittelham et  remportent le titre.

Résultats double mixte 
Les Allemands Ruwen Filus et Han Ying remportent le titre en double mixte face aux Autrichiens Stefan Fegerl et Sofia Polcanova.

Notes et références

Liens externes 
 Site du tournoi sur le site de l'ITTF.

2018
Sport en septembre 2018
Tennis de table en 2018
Tennis de table en Espagne
Sport à Alicante
Tennis de table
Championnat d'Europe en Espagne